Aura eller Aurá kan syfta på

 Aura – en poetisk nationspersonifikation av Finland, se Finlands mö
 Aura (alternativmedicin) – en sorts energifält som teosofin och alternativmedicinen anser finns runt allt levande, och ibland även födoämnen och vatten
 Aura (epilepsi) – förkänsla, inledning på ett epileptiskt anfall
 Aura (galleri) – ett galleri i Lund
 Aura (konstteori) –  ett nyckelbegrepp i Walter Benjamins essä “Konstverket i reproduktionsåldern” från 1936
 Auramigrän –  ett övergående fokalt neurologiskt fenomen som inträffar före eller under huvudvärken från migrän
 1488 Aura – en asteroid

Personer

Efternamn
 Jalo Aura (1886–1947, minister i folkförsörjningsministeriet 1943–1945

 Teuvo Aura (1912–1999), finsk statsminister

Förnamn
 Betty Elfving (1837–1923), finländsk författare som använde namnet som pseudonym
 Aura Dione (1985–), den danska sångerskan Maria Louise Joensen

Fartyg 
 Aura I – ett finländskt örlogsfartyg
 Aura II, ett finländskt örlogsfartyg

Kultur 
 Aura (.Hack) – en figur i .Hack
 Aura (kalender) – litterär kalender utgiven i Åbo 1817–1818,
 Aura (roman) – en roman av Carlos Fuentes
 Aura: Fate of the Ages – ett spel
 Konstföreningen Aura – en konstförening i Lund, grundad 1928

Geografi

Brasilien 

 Rio Aurá

Etiopien 

 Āwira Wenz, vattendrag, 
 Aura (distrikt i Etiopien),

Finland 

 Aura kommun – en kommun vid Aura å, 
 Aura stationssamhälle huvudort för kommunen Aura, 
 Aura å i Egentliga Finland,

Franska Polynesien 

 Atoll Kaukura, atoll, Îles Tuamotu-Gambier,

Kuba 

 Río Aura

Mexiko 

 San José de Aura, ort, Coahuila, Progreso, 
 Aura (periodiskt vattendrag), Sonora, 
 Canal El Aura
 Cañada Aura

Se även
 Cañón El Aura – flera
 Cerro El Aura – flera

Mikronesiens federerade stater 

 Uranie Bank - South Tip, djuphavsberg, Chuuk, Polowat Municipality,

Norge 

 Aura (Møre og Romsdal fylke) – ett vattendrag 
 Aura (Oppland fylke) – ett vattendrag 
 Aure kommun – en kommun i Møre og Romsdal fylke

Tyskland 

 Aura im Sinngrund – kommun, Bayern, Regierungsbezirk Unterfranken, 
 Aura an der Saale – kommun, Bayern, Regierungsbezirk Unterfranken,